Valkolansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkolansaari (ö, lat 61,60, long 27,28), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Valkolansaari (ö, lat 61,57, long 27,16), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar